akkád nép;
akkád nyelv;
akkád irodalom;
Akkád Birodalom, az akkádok birodalma;
Akkád, Közép-Mezopotámia ókori elnevezése.
Agade (sumer névalak) akkád város akkád neve